Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Эдгара Дега.

Примечания 

Дега